Frédéric Vidalenc(né en 1962), bassiste français ;  
 Georges Vidalenc (1885-1967), enseignant, syndicaliste français et historien du mouvement ouvrier ;
 Jean Vidalenc (1912-1986), historien français.